Hoenselaers ist der Name folgender Persönlichkeiten:

 Cornelius Hoenselaers (* 1948), deutscher Physiker
 Peter Hoenselaers (1895–1966), deutscher Operettensänger und Theaterintendant